Karl König est un nom porté par les personnes suivantes :

 Karl König (1804–1888), botaniste et pasteur allemand
 Karl König (1841–1915), architecte autrichien
 Karl König (1868–1948), théologien et pasteur allemand 
 Karl König (1902-1966), éducateur curatif autrichien
 Karl König (1910–1979), homme politique (SPD) et économiste allemand  
 Karl König (1931–2018), psychanalyste allemand
 Karl König (* 1967), musicien allemand, voir Lotto King Karl
 Karl-Christian König (* 1983), coureur cycliste allemand
 Karl Dietrich Eberhard König (1774–1851), naturaliste germano-britannique
 Karl-Friedrich König (* 1982), réalisateur et producteur allemand, voir Tilman et Karl-Friedrich König
 Karl Gustav König (1828–1892), avocat et homme politique suisse
 Karl-Heinz König (1920 - après 1979), acteur allemand
 Karl-Otto König (* 1955), diplomate allemand